Berbérati ist die drittgrößte Stadt der Zentralafrikanischen Republik und Hauptstadt der Präfektur Mambéré-Kadéï. In der Stadt leben 105.155 Einwohner (2012). Der Ort liegt auf einer Höhe von etwa  im Südwesten des Landes, nahe der Grenze zu Kamerun.

Berbérati verfügt über ein in den frühen 1950ern gebautes Krankenhaus. Es hat einen guten Ruf, der mit der Präsenz einer italienischen Ordensschwester erklärt wird. Bis in die 1980er Jahre wurde es von französischen Militärärzten geführt wurde.

Verkehr und Wirtschaft 
Berbérati liegt an der Route Nationale 6, die von der Grenze zu Kamerun im Westen über Berbérati, Carnot und Mbaïki nach Bangui führt. Die Stadt lebt hauptsächlich von Dienstleistungen, die mit dem Diamantenhandel zusammenhängen.
Südlich der Stadt liegt der kleine Flughafen Berbérati.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Zentralafrikanischen Republik
Ort in Afrika